Анна Дубровская:
 Дубровская, Анна Анатольевна (род. 1972) — актриса театра имени Е. Вахтангова (с 1994).
 Дубровская (Исайкина), Анна Леонардовна (род. 1962) — актриса театра и кино, педагог Театрального института им. Б. Щукина.